Атланта Брэйвз в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 90 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Хьюстон Астрос и уступила в серии 1-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 14
 Поражений: 10
 Процент побед: 58.33
 Очков набрано: 98
 Очков пропущено: 78

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 140
 Очков пропущено: 113

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 138
 Очков пропущено: 124

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 18
 Поражений: 8
 Процент побед: 69.23
 Очков набрано: 113
 Очков пропущено: 86

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 141
 Очков пропущено: 134

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 129
 Очков пропущено: 126

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 0
 Поражений: 2
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 10
 Очков пропущено: 13

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Хьюстон Астрос — Атланта Брэйвз 3-1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Атланта Брэйвз
МЛБ в сезоне 2005